Unió per a un Moviment Popular, grup de partits polítics francesos.
 Monofosfat d'uridina, nucleòtid biològic (UMP, Uridine monophosphate)